The Princess (golf), een golftoernooi in Zweden dat deel uitmaakt van de Europese Challenge Tour
The Princess (film), een Amerikaanse actie-fantasyfilm uit 2022, geregisseerd door Le-Van Kiet